Владимир Александрович Кожеуров (1911—1971) — советский металлург.

Биография 
Родился 2 июля 1911 года в селе Птичье Тобольская губерния.

Окончил Уральский индустриальный институт в 1934 году. В 1934−1939 учился в аспирантуре Уральского индустриального института.

С 1939 по 1957 годы заведовал кафедрой физической химии Сибирского металлургического института. В 1956 году защитил докторскую диссертацию в институте химии силикатов на тему «Статистическая термодинамика ионных растворов и применение её к металлургическим шлакам».

С 1957 по 1959 годы заведовал кафедрой аналитической химии Челябинского политехнического института. В 1959-м организовал кафедру физико-химических исследований металлургических процессов. Разработал статистическую теорию растворов внедрения, которая позволила с большой точностью рассчитать растворимость углерода в низкоуглеродистых сплавах. Впервые установил особый класс растворов — растворы без перестановочной энтропии смешения. Выполнил работы по растворимости газов в металлургических расплавах, проблемам раскисления стали, анализу процессов образования неметаллических включений в стали, освоению производства железо-хром-алюминиевой лигатуры, совершенствованию процесса выплавки электрокорунда.

Умер 24 октября 1971 года в Челябинске.

Сочинения 
 О механизме электрической проводимости в вюстите // Журн. физ. химии. 1965. № 3; К термодинамике растворов внедрения // Изв. вузов. Сер. Чер. металлургия. 1965. № 2.
 Термодинамика Металлургических шлаков
 Учебник «Статистическая термодинамика»

Награды 
 «За доблестный труд в Великой Отечественной войне»
 Орден Трудового Красного Знамени (1971)

Примечания

Ссылки 
 Кожеуров Владимир Александрович на Энциклопедии Урала
 Научные школы ЮУГУ. Сталь. Сорбент. Нанотехнологии
 105 лет Владимиру Кожеурову

Металлурги СССР
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Сибирского индустриального университета
Преподаватели Южно-Уральского государственного университета